Berkenweerschijnzwam, een schimmelsoort
 Wachagga, een volk in Tanzania
 Kichagga, een verzameling Bantoedialecten gesproken door de Wachagga